Mann is het Duitse woord voor man en komt vaak voor als achternaam. Er zijn ook enkele andere betekenissen.

Personen
De familie Mann, een Duitse familie met verschillende beroemde schrijvers:
Heinrich Mann (1871-1950), Duits schrijver, oudere broer van Thomas Mann
Thomas Mann (1875-1955), Duits schrijver en Nobelprijswinnaar (1929)
Erika Mann (1905-1969), Duits actrice en schrijver, dochter van Thomas Mann
Klaus Mann (1906-1949), Duits schrijver, zoon van Thomas Mann
Golo Mann (1909-1994), Duits schrijver en geschiedkundige, zoon van Thomas Mann
Monika Mann (1910-1992), Duits schrijver, dochter van Thomas Mann
Elisabeth Mann Borgese (1918-2002), Duits schrijver en jurist, dochter van Thomas Mann
Michael Mann (1919-1977), Duits musicus en literatuurwetenschapper, zoon van Thomas Mann

Anderen met de achternaam Mann:
Aimee Mann (1960), Amerikaans singer-songwriter
Delbert Mann (1920-2007), Amerikaans film- en tv-regisseur
Erika Mann (politicus) (geb. 1950), een Duits politicus en ex-lid van het Europees Parlement
Herbie Mann (1930-2003), Amerikaans jazzmusicus
Joe Mann, Amerikaans parachutist en oorlogsheld
Manfred Mann, een Britse muzikant en gelijknamige popgroep
Marco Mann (1971), Egyptisch kunstenaar
Michael Mann (1943), Amerikaans filmregisseur, scriptschrijver en producent
Michael Mann, Amerikaans acteur
Michael E. Mann, Amerikaans klimatoloog
Murray Gell-Mann (1929), Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1969)
Theo Mann-Bouwmeester (1850-1939), Nederlands actrice
Vera Mann (1963), Belgisch actrice, zangeres en musicalster
William J. Mann (1963), Amerikaans schrijver

Mann als artiestennaam:
Mann (rapper), een Amerikaans rapper

Fictieve persoon:
Otto Mann, een personage uit de animatieserie The Simpsons

Overig
Mann (film), een Indiase film van Indra Kumar met Aamir Khan en Manisha Koraila uit 1999
Mann (rang), een rang in Duitse nazi-organisaties in de periode 1925-1945
Mann (vrachtwagenmerk), een Engels vrachtwagenmerk
Schwarzer Mann, een heuvel in het Duitse Eifelgebergte
Theo Mann-Bouwmeesterring, een Nederlandse toneelprijs